Messius ist ein altrömischer Gentilname.

Bedeutende Träger:
 Lucius Messius Rusticus, römischer Suffektkonsul 114 
 Titus Messius Extricatus, römischer Konsul 217 und Prätorianerpräfekt
 Gaius Messius Quintus Traianus Decius, römischer Kaiser 249–251
 Quintus Herennius Etruscus Messius Decius, römischer Kaiser 251
 Gaius Valens Hostilianus Messius Quintus, römischer Kaiser 251
 Flavius Messius Phoebus Severus, römischer Konsul 470 und Stadtpräfekt von Rom

Römisches Geschlecht
Römischer Personenname